Wyprächtiger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wyprächtiger (1929–2006), Schweizer Schauspieler
 Vito Wyprächtiger (* 1981), Schweizer Kunstflugpilot